Касталья ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ойя-де-Алькой. Занимает площадь 114,6 км². Население — 10513 человек (на 2010 год).

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web oficial de Castalla
 Página Web Oficial de la Agrupación de Comparsas de Moros y Cristianos
 Índice estadístico del municipio de Castalla
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias - Guía Turística
 Diari de Castalla-Castalla al dia 
 Escaparate Digital 
 Portal de la Foia de Castalla 
 PR.V-31: Xorret de Catí - Alt de Guixop 

Муниципалитеты Аликанте